Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2018 – zawody mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej rozegrane 25 lutego 2018 w Zakopanem. Przeprowadzono jeden konkurs indywidualny – Gundersen HS140/10 km, w którym, po raz pierwszy w karierze, triumfował Paweł Twardosz.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Sezon 2017/2018 w kombinacji norweskiej
Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej
2018 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem